Сантене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Сантене () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор